Laureatosi nel 1976 al Massachusetts Institute of Technology, si occupa soprattutto di logica matematica applicata alla teoria dei giochi ed alle teorie delle scelte sociali. 

William Zwicker è attualmente docente allo Union College di Schenectady.

Bibliografia parziale

Libri
Simple games: desirability relations, trading, pseudoweightings, con Alan D. Taylor, Princeton - Princeton University Press - 1999

Articoli
Playing games with games: the hypergame paradox, in American Mathematical Monthly Vol. 94 - Mathematical Association of America - luglio 1987
Simple games and magic squares, con Alan D. Taylor, in Journal of Combinatorial Theory Series A Vol. 71 - Academic Press - luglio 1995
Trading properties and Alexandrov kernels for Boolean functions, con Alan D. Taylor. in Discrete Applied Mathematics Vol. 107 - Elsevier Science Publishers - dicembre 2000

Collegamenti esterni